Тарквінії (місто) — етруське місто 
 Тарквінії (рід) — рід, з якого походять два римських царя: 
 Луцій Тарквіній Пріск
 Луцій Тарквіній Гордий
 Секст Тарквіній — третій та молодший син Тарквінія Гордого